Wouldn't Change a Thing (qui en anglais signifie « Je ne changerais rien » ) peut désigner :

Chansons 
 Wouldn't Change a Thing, chanson de Kylie Minogue, 1989
 Wouldn't Change a Thing, chanson du film Camp Rock 2 : Le Face à face, 2010